A 2001-es rali-világbajnokság volt a 29. rali-világbajnoki szezon. Január 19-én kezdődött és november 25-én lett vége. Az egyéni bajnok Richard Burns lett, a csapat világbajnok pedig a Peugeot.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 

 2001-es rali-világbajnokságról az ewrc.cz honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali